Rye puede referirse a:

Autores de nombres científicos 
 Barbara Lynette Rye (1952- )

Localidades

Rye, localidad en el condado de Rockingham, en Nuevo Hampshire, Estados Unidos.
 Rye, ciudad en el Estado de Nueva York, Estados Unidos.
 Rye, pueblo en el Estado de Nueva York, Estados Unidos.

Rye, comuna francesa situada en la región de Franco Condado, departamento de Jura.

Rye, localidad en el condado de Sussex del Este, Inglaterra.

Otros idiomas 
 Centeno en inglés.